José Antonio García Calvo (ur. 1975) – hiszpański piłkarz
 José Antonio García Fernández (ur. 1992) – meksykański piłkarz
 José Antonio García – amerykański dźwiękowiec, nominowany do Oscara 2007 za Babel